U 23 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U 23 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.
U 23 (Bundeswehr), Duitse hedendaagse onderzeeboot.
U23 (sport), 'under 23, onder de 23 jaar', leeftijdscategorie in verschillende sporten